Liborius van Le Mans - heilige, patroon van onderstaande kerkgebouwen
 Liboriuskapel (Echternacherbrück) - kapel in Rijnland-Pfaltz, Duitsland
 San Liborio - kerk in Rome